El grupo FCB o el Sphingobacteria es un clado o grupo filogenético de bacterias gramnegativas que en su mayoría son anaerobias, al que se le asigna usualmente rango de superfilo. Incluye a Bacteroidetes, Fibrobacteres, Gemmatimonadetes y varios filos candidatos. FCB pertenece a su vez a un clado mayor: Gracilicutes. Evolutivamente se caracterizan por ser bacterias Gram negativas que desarrollaron esfingolípidos o sulfonolípidos, con amplia pérdida de flagelos, alta movilidad por deslizamiento.

Cavalier-Smith denomina a este clado Sphingobacteria. El valor filogenético de este grupo está respaldado por análisis genómico-proteicos, así como por el ARNr 16S.

Filogenia 

Una filogenia algo consensuada en el GTDB database y el Annotree es la siguiente:

        
Otros autores consideran que Fibrobacteres forma un clado con Gemmatimonadetes. El filo candidato Hydrogenedentes fue incluido por estudios recientes y por el NCBI, aunque estudios anteriores los exluían.

Véase también 
 Grupo PVC

Referencias